Самуэль Мизес (, 19 ноября 1841, Бреслау — 14 января 1884, Лейпциг) — немецкий шахматист еврейского происхождения, мастер. Ученик и спарринг-партнер А. Андерсена. Спарринг-партнер И. Цукерторта. Дядя Ж. Мизеса.

Победитель турнира немецких мастеров в Бад-Эмсе (1871 г.). Серебряный призёр 1-го конгресса Центральногерманского шахматного союза (Лейпциг, 1871 г.).

Изучал медицину в Университете Бреслау. В 1864 году защитил диссертацию доктора медицины по теме «Perforatio vesicae felleae cum perihepatitide».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Мизеса в базе Chessgames
 Личная карточка С. Мизеса на сайте 365Chess
 Матч с А. Андерсеном на сайте 365Chess (ошибочно приписан Ж. Мизесу)

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Германии
Родившиеся 19 ноября
Родившиеся в 1841 году
Родившиеся во Вроцлаве
Умершие в 1884 году
Умершие 14 января
Умершие в Лейпциге
Медики Германии